Събор може да се отнася за:
 Събор, ежегоден празник на дадено населено място, манастир или църква
 Фестивал, панаир, конференция или друго масово събиране, обикновено на открито
 Църковен събор
 Вселенски събор
 Поместен събор
 Събор на народното творчество, част от мрежа от фолклорни фестивали в България
 Национален събор на българското народно творчество
 Национален фолклорен събор „Рожен“
 Бузлуджански събор на БСП
 Събор на българите в Украйна
 Някои църковни празници:
 Събор на Пресвета Богородица
 Събор на св. Архангел Михаил и другите небесни безплътни сили
 Събор на св. архангел Гавриил
 Събор на Дванадесетте апостоли
 Католикон, вид църковна сграда (наименованието „събор“ обикновено се използва в руски контекст като транскрипция на руското собор)
 Хърватски събор, парламентът на Хърватия